Rue Alfred-de-Vigny peut désigner :
 Rue Alfred-de-Vigny, à Lyon ;
 Rue Alfred-de-Vigny ,à Paris.